Горя́нка — многозначное слово: 
 Горянка — представительница какой-либо этнической группы, живущей в горных районах. 
 Горянка, или Эпимедиум () — род растений семейства Барбарисовые.
 Горянка () — род растений семейства Злаки.

 В культуре и искусстве
 «Горянка» — поэма Расула Гамзатова на аварском языке (1956). Ею инспирированы:
 «Горянка» — балет Мурада Кажлаева, либретто и хореография Олега Виноградова (1967, вторая редакция, «Асият» — 1984). 
 «Горянка» — художественный фильм Ирины Поплавской («Мосфильм», 1975).

 Топоним
 Горянка — река на Сахалине.
 Горянка (до 1948 года — Ла́ки) — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе Крыма. 
 Горянка — деревня в Торжокском районе Тверской области.

 В медицине
 «Горянка» — высотная болезнь.

См. также